Ясновидящий:

 Ясновидящий — человек, обладающий способностью ясновидения.

В литературе
 «Ясновидящий» — одно из названий романа американского писателя Стивена Кинга «Сияние» 1977 года в русском переводе.

В кинематографе
 «Ясновидящий» — одно из названий американо-британского художественного фильма ужасов режиссёра Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 года в русском прокате.
 «Ясновидящий» — американский детективный художественный фильм 1982 года режиссёра Арманда Мастроянни.
 «Ясновидящая» — российский мистический художественный фильм 2008 года режиссёра Ильи Хотиненко.
 «Ясновидящая» — российский мелодраматический телесериал 2012 года режиссёров Николая Викторова, Фёдора Краснопёрова, Михаила Богдасарова.

См. также 
 Ясновидец
 Clairvoyance (значения)